Plusieurs navires de la marine française ont porté le nom de La Railleuse ou  La Raillause : 
 la La Raillause, une frégate en service de 1671 à 1680 ;
 la La Raillause, une frégate de 24 canons, en service de 1683 à 1689. Elle a été commandée par Jean Bart et a été détruite par les Anglais ;
 la , une frégate de 18 canons, en service de 1689-1703. Elle a été également commandée par Jean Bart et détruite par les Anglais ;
 la La Railleuse, un brick-aviso, en service de 1825 à 1839 ;
 la La Railleuse, un torpilleur de la classe L'Adroit en service de 1928 à 1940. Le , il explose dans le port de Casablanca, tuant 28 marins ;
 la La Railleuse, un patrouilleur de la classe P400 en service de 1987 à 2012.

Aux , deux autres navires portent ce nom (on relève notamment une frégate de 12 portant ce nom en 1786).

Nom de bateau de la Marine française